La Jigua kan syfta på:

Honduras 

 La Jigua (kommun), Departamento de Copán, 
 La Jigua (ort), Departamento de Copán,